Blokker Holding, une entreprise néerlandaise.
 Blokker (chaîne de magasins), une chaîne de magasins néerlandais.
 Blokker (Hollande-Septentrionale), une ville néerlandaise.